Pachyanthus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Pachyanthus ingår i familjen Melastomataceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myrtenordningen
Pachyanthus